

Događaji

Rođenja 
 Vitruv, rimski arhitekt i pisac (+ 14.)

Smrti  
 Lukrecije, latinski filozof i pjesnik (* 99. pr. Kr.)